Sullana steht für:

 die Stadt Sullana in Peru
 die Provinz Sullana in Peru
 das Schweizer Unternehmen und die Zigarettenmarke Sullana